Серге́й Васи́льевич Вику́лов:
 Викулов, Сергей Васильевич (1922—2006) — советский и российский поэт.
 Викулов, Сергей Васильевич (род. 1937) — советский  и российский артист балета.